1817 год был в значительной степени определён продолжением «года без лета» в предыдущем году. Его считают одним из самых холодных годов, уступающим только 1816 году.

События 
 Открыт химический элемент литий шведским химиком и минералогом И. Арфведсоном.
 Свадьба великого князя Николая Павловича и Александры Фёдоровны.
 19 января — основано Российское минералогическое общество.
 12 февраля — андская армия Хосе де Сан-Мартина разгромила испанские войска в Чакабуко (Чили).
 16 февраля — верховным правителем Чили избран Бернардо О’Хиггинс.
 6 марта — в Бразилии республиканцы подняли антипортугальское восстание в провинции Пернамбуку.
 20 мая — в Бразилии республиканцы оставили осаждённый правительственной армией город Пернамбуку и вскоре прекратили сопротивление.
 25 июля — в Радоване по приказу Милоша Обреновича убит тайно вернувшийся в Сербию Карагеоргий, руководитель Первого сербского восстания, основатель династии Карагеоргиевичей.
 Октябрь - Ермолов заложил на реке Сунже укрепление Преградный стан. Это событие явилось хронологической точкой начала Кавказской войны.
 3 декабря — Тукуманский конгресс принял «Временный регламент» Объединённых провинций Рио-де-ла-Платы, определявший основы их государственного устройства до выработки конституции.
 10 декабря — штат Миссисипи принят в состав Соединённых Штатов Америки.

Наука

Литература

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1817 году
 5 января — Дмитрий Петрович Хрущов (ум. 1864), российский государственный деятель, сенатор, сторонник крестьянской реформы; отец П. Д. Хрущова.
 10 апреля — Константин Сергеевич Аксаков, русский публицист, поэт, литературный критик, историк и лингвист, глава русских славянофилов и идеолог славянофильства (ум. 1860).
 13 апреля — Джордж Якоб Холиок (ум. 1906), английский публицист и деятель рабочего движения.
 17 апреля — Войтех Глинка, чешский писатель известный под псевдонимом Франтишек Правда (ум. 1904).
 18 мая — Уффо Даниэль Хорн, чешский поэт, прозаик и публицист.
 24 июля — Вильгельм Август Адольф, герцог Нассау в 1839—1866 годах, великий герцог Люксембургский в 1890—1902 годах (ум. 1905).
 29 июля — Айвазовский, Иван Константинович, русский художник-маринист.
 5 сентября — Алексей Константинович Толстой, граф, русский поэт.
 4 октября — Август Хирш (ум. 1894), немецкий врач-эпидемиолог; доктор медицины; дед математика .
 30 октября — Герман Франц Мориц Копп, немецкий химик, сын медика , племянник министра .
 12 ноября — Хусейн-Али-и-Нури, Мирза (титул), Явитель Бога, основатель Веры Бахаи.
 Макарий (Миролюбов) — (в миру Николай Кириллович Миролюбов) — церковный деятель, просветитель и собиратель материалов об истории Великого Новгорода.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1817 году
 18 июля — Джейн Остин, английская писательница, провозвестница реализма в британской литературе, сатирик (род. 1775).
 25 июля — Карагеоргий, руководитель первого сербского восстания, основатель династии Карагеоргиевичей (род. 1768).
 2 октября — Фёдор Фёдорович Ушаков, русский флотоводец (род. 1745).
 15 октября — Тадеуш Костюшко, польский национальный герой (род. 1746).

См. также

Примечания